

Codici 
 MXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mullewa (Australia)

Mezzi
 MXU  – quad dell'azienda Kymco